Примера Дивисьон 1945 () — 15-й профессиональный чемпионат Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.wildstat.ru

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Аргентины 1945 на rsssf.com

1945
Аргентина
1945 год в Аргентине